Casafredda ima više značenja:
 Casafredda, Caserta
 Casafredda, Genoa